Italo – nome proprio di persona italiano maschile
Italo – personaggio della mitologia greca, eponimo dell'Italia
.italo – nome commerciale dei servizi ferroviari svolti dalla società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori
Italo... – show di MTV Italia condotto da Fabio Volo
Italo – film del 2014 diretto da Alessia Scarso
Ítalo – pseudonimo di Ítalo Fernando Assis Gonçalves, calciatore brasiliano